Couque suisse est un terme utilisé en Belgique pour désigner : 
 Suisse (viennoiserie) dans sa version au chocolat ou au raisin sec;
 certain pain aux raisins en forme de spirale;
 Couilles de Suisse.